UFC 277: Peña vs. Nunes 2 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 30 июля 2022 года на спортивной арене «American Airlines Center» в городе Даллас, штат Техас, США.

В главном бою вечера Аманда Нунис победила Джулианну Пенью и вернула себе титул чемпиона UFC в женском легчайшем весе. В соглавном бою Брэндон Морено победил Кая Кара-Франса техническим нокаутом в 3-м раунде и завоевал титул временного чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

Подготовка турнира

Главные события турнира 

(В качестве заглавного события турнира запланирован бой-реванш за титул чемпиона UFC в женском легчайшем весе, в котором встретятся действующая чемпионка Джулианна Пенья (11-4 MMA, 7-2 UFC) и бывшая чемпионка Аманда Нунис (#1 в рейтинге, 21-5 MMA, 14-3 UFC). Данный поединок является незамедлительным реваншем после того, как в декабре 2021 года на турнире UFC 269 Пенья отобрала титул чемпионки в легчайшем весе у Нунис, победив её техническим нокаутом во втором раунде. Кроме того, Пенья и Нунис являются тренерами команд в текущем 30-м сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter, и бой между ведущими тренерами команд TUF традиционно являлся завершением шоу.

Вторым по значимости событием турнира запланирован бой-реванш за временный титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, в котором встретятся бывший чемпион Брэндон Морено (#1 в рейтинге, 19-6-2 MMA, 7-2-2 UFC) и Кай Кара-Франс (#2 в рейтинге, 24-9 MMA, 7-2 UFC). Временный титул чемпиона в наилегчайшем весе был введён промоушеном, после того как стало известно, что действующий чемпион Дейвисон Фигейреду получил травму и какое-то время не сможет производить защиту титула. Ранее бойцы встречались друг с другом в декабре 2019 года на турнира UFC 245, когда Морено победил единогласным решением судей. Алешандри Пантожа, также выступающий на турнире будет являться потенциальной заменой на случай снятия с боя одного из претендентов.

Изменения карда 
Изначально бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и бывшим чемпионом Glory (кикбоксинг) в среднем и полутяжёлом весе Алексом Перейрой был назначен на этот турнир. Однако, впоследствии бой был перенесён организаторами на UFC 276.

Бой в среднем весе между бывшим чемпионом Strikeforce и UFC в среднем весе Люком Рокхолдом и бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в среднем весе Паулу Костой был запланирован на этом турнире. Однако, по нераскрытым причинам бой был отменён и перенесён на UFC 278.

На турнире был запланирован бой в женском наилегчайшем весе, в котором должны были встретиться Ким Чи Ён и Мария Агапова. Однако, Агапова выбыла из-за травмы колена и её заменила Хоселин Эдвардс, а весовая категория была повышена до легчайшей.

Бой в лёгком весе между Карлусом Диегу Феррейрой и Драккаром Клозе был запланирован на этом турнире. В середине июля Феррейра выбыл из-за травмы и его заменил Рафа Гарсия.

На турнире был запланирован бой в лёгком весе с участием Игнасио Багамондеса и Людовита Клейна. 15 июля стало известно, что Багамондес снялся с боя и Клейн был перенесён на неделю ранее в кард турнира UFC Fight Night: Блейдс vs. Аспиналл, где он встретился с Мейсоном Джонсом.

На турнире был запланирован бой в тяжёлом весе, в котором должны были встретиться Джастин Тафа и Донтейл Мэйс. Однако, Тафа снялся с боя по нераскрытым причинам и его заменил дебютант египтянин Хамди Абдельвахаб.

Рамиз Брахимадж и Мичел Моралес должны были встретиться на турнире в полусреднем весе. Однако в середине июля Брахимадж выбыл из-за нераскрытой травмы и его заменил дебютант Адам Фьюгитт.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Хоселин Эдвардс не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперницы;

[**] Орион Косси не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Брэндон Морено vs. Кай Кара-Франс
 Выступление вечера: Алешандри Пантожа и Дрю Добер
Следующие бойцы получили награды спонсора Crypto.com «Fan Bonus of the Night» (Фанатский бонус вечера), выплаченные в биткойнах в размере $30,000 за первое место, $20,000 за второе место и $10,000 за третье место:

 1-е место: Брэндон Морено
 2-е место: Аманда Нунис
 3-е место: Деррик Льюис

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
1 августа июля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Аманда Рибас (бывший #15) покинула рейтинг женского наилегчайшего веса;

См. также 
 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC